Le sablier est un instrument qui permet de mesurer un intervalle de temps. Par analogie, le terme a été employé pour désigner d'autres objets, organismes ou phénomènes.

Outil 
 Le navire sablier est un type de navire chargé de l’extraction du sable marin
 Autrefois on appelait aussi sablier un petit récipient contenant du sable fin pour sécher l'encre.

Édition 
 Les Éditions du Sablier sont une maison d'édition suisse créée en 1919 à Genève
 Le Sablier Éditions est une maison d'édition créée en 1997 en Provence
 Le Sablier est un manga de Hinako Ashihara publié entre 2003 et 2005.

Autres 
 En économie, la théorie du sablier postule la disparition des classes moyennes
 Le sablier est un arbre vénéneux de la famille des Euphorbiacées
 Le Sablier, monument construit en 2017 à Dunkerque.